Beenmergdepressie of aplastische anemie
Bloedarmoede of anemie
Diamond-Blackfan-anemie of syndroom van Diamond-Blackfan (DBA)
Anemie van Fanconi of constitutionele aplastische anemie
Hemolytische anemie
IJzertekort of ferriprieve anemie
Macrocytaire anemie
Megaloblastaire anemie, bloedarmoede ten gevolge van vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie
Microcytaire anemie
Normocytaire anemie
Pernicieuze anemie of ziekte van Addison-Biermer (bloedarmoede ten gevolge van een tekort aan vitamine B12)
Sikkelcelanemie of sikkelcelziekte